Eryngium lazae är en flockblommig växtart som beskrevs av Carlos Pau. Eryngium lazae ingår i släktet martornar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Martornar
lazae